Myst peut se référer à :

 Myst, une série de jeux vidéo d'aventure, ainsi que Myst, le premier opus.
 Myst, un personnage du manga Fly.